Óscar Bonfiglio puede referirse a:
 Óscar Bonfiglio Martínez fue un militar y futbolista mexicano que jugaba en la posición de portero;  
 Óscar Bonfiglio Moüett, conocido como Óscar Morelli ctor mexicano de destacada trayectoria en cine, teatro, televisión y doblaje; o
 Óscar Bonfiglio Ríos, actor, locutor y actor de doblaje mexicano que cuenta con más de cuarenta años de trayectoria.